Aulich ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Aulich (1902–1987), deutscher Musikwissenschaftler, Musikschriftsteller, Komponist und Dirigent
 Franz Aulich (1854–1926), siehe Franz Kammann, österreichischer deutschnationaler Politiker und Bürgermeister von Wiener Neustadt
 Herbert Aulich (1927–2020), deutscher Maler und Grafiker
 Ludwig Aulich (1792/1795–1849), ungarischer General
 Georgios Avlichos (1842–1909), griechischer Maler deutscher Abstammung